58-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1994 года проходил в Италии с 25 апреля по 8 мая. Сначала все сборные были поделены на две группы по шесть команд и играли по круговой системе. Затем четыре лучшие сборные из каждой группы играли по олимпийской системе на выбывание, начиная соответственно с четвертьфинала. Для определения третьего место проводился отдельный матч. Также проводился матч для выявления команды, занявшей последнее место и покидающей элиту в следующем году.

Предварительный этап

Группа A

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Матч за выживание

Плей-офф

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Билл Рэнфорд
 Защитник:  Магнус Свенссон
 Нападающий:  Пол Кария

Символическая сборная турнира

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная Чехии

Итоговое положение команд

Переходы

Факты 
 Впервые с 1951 года в группе сильнейших играла сборная Великобритании.
 Сборная Канады вернула себе титул чемпионов мира спустя 33 года.

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1994
 Группа С1 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1994
 Группа С2 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1994
 Квалификационный турнир третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 1994

Источники 
 hockeyarchives.info/